Termenul ban se poate referi la:

Ban, o dregătorie medievală
Ban, numele unei monede
Ban, mijloc de plată
Ban, un sat din județul Sălaj
Ban sau Valea Banului, un curs de apă afluent al râului Crasna
BAN, prescurtare pentru Bangladesh
Ban Ki-moon,  politician sud coreean, secretar general al ONU din 2007
Oana Ban, gimnastă română, medaliată cu aur la Atena 2004
Ioan Ban, deputat român în legislatura 1990-1992

Vezi și 
Leu (dezambiguizare)
Banii, piesă de teatru  scrisă de  Octave Mirbeau (1903)
Marfa și banii, film regizat de Cristi Puiu (2001)
Casă de bani, dulap din fier destinat păstrării banilor și obiectelor de valoare
Bănie, instituție de guvernare în perioada medievală (întâlnită în Ungaria, Croația, Țara Românească)
Lunca Banului, localitate în județul Mehedinți, Oltenia, România
Lunca Banului, localitate în județul Vaslui, Moldova, România
 Movila Banului, comună în județul Buzău, Muntenia, România
Odaia Banului, localitate în județul Buzău, Muntenia, România
Valea Banului, localitate în județul Buzău, Muntenia, România.

Legături externe 
 Ban (dexonline.ro/)

Împrumuturi lingvistice din turcă